Jirko ist der Familienname von

Ivan Jirko (1926–1978), tschechischer Komponist
Miloš Jirko (1900–1961), tschechischer Redakteur, Dichter, Bibliothekar und Übersetzer.